Ratanpur (Chhattisgarh), municipi de Chhattisgarh
 Ratanpur (Maharashtra), poble que fou teatre d'un notable batalla el 1705
 Ratanpur Dhamanka, principat de l'agència de Kathiawar